Обрати́мость — свойство какого-либо процесса, выражающееся в существовании другого процесса, симметричного исходному относительно времени. Обратимость тесно связана с изменением энтропии: если процесс сопровождается значительным увеличением энтропии (например, взрыв), то процесс зачастую необратим.

См. также 
 Обратимая реакция (химия)
 Обратимый процесс (термодинамика)
 Обратимость электрических машин
 Обратимые вычисления (модель вычислений)

Физическая химия